Hiratsuka bezeichnet:

 ein japanisches Lehen: Hiratsuka (Han)

Hiratsuka ist der Familienname folgender Personen:

 Jin Hiratsuka (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Jirō Hiratsuka (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Naohide Hiratsuka (1903–2000), japanischer Pflanzenpathologe
 Hiratsuka Raichō (1886–1971), japanische Autorin, Journalistin und Feministin
 Hiratsuka Tsunejirō (1881–1974), japanischer Geschäftsmann und Politiker
 Hiratsuka Un’ichi (1895–1997), japanischer Holzschneider
 Yūto Hiratsuka (* 1996), japanischer Fußballspieler